Världsmästerskapet i basket för herrar 2010 hölls i Turkiet. Turneringen spelades mellan den 28 augusti och 12 september 2010. Det var ett samarrangemang av det internationella basketförbundet (FIBA), turkiska basketförbundet och organisationskommittén 2010. Det anses vara en lika prestigefylld tävling som Basket-OS.

Matcherna spelades i Ankara, Istanbul, İzmir och Kayseri.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Slutspel 

Placeringsmatcher

Final

Slutställning

All-Star Team 
  Luis Scola
  Linas Kleiza
  Kevin Durant (MVP)
  Hedo Türkoğlu
  Miloš Teodosić

Referenser

Noter

Externa länkar 

2010
Internationella baskettävlingar i Turkiet
2010 i Turkiet
Sportåret 2010
Sportevenemang i Istanbul
Sportevenemang i Ankara